Le nom machairophobie définit la manifestation de la phobie des armes blanches telles que les épées, ou bien les couteaux.

Notes et références 

Phobie